Bořetín est un toponyme qui peut désigner :

Bořetín, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Bořetín, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie